Der Evert Cup 1999 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Indian Wells. Er war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 3. bis 13. März 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Indian Wells